Феликс Винивартер (, род. 21 марта 1930) — австрийский шахматист, мастер.

Серебряный призер чемпионата Австрии 1956 г.

В составе сборной Австрии участник двух шахматных олимпиад, предварительных соревнований командных первенств Европы, Кубка Клары Бенедикт и ряда международных командных матчей.

С начала 1990-х гг. на протяжении значительного времени участвовал в ветеранских соревнованиях европейского и мирового уровня.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Ф. Винивартера в базе Chessgames
 Личная карточка Ф. Винивартера на сайте 365Chess

Шахматисты Австрии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад